Звоне Агреж (Цеље, 30. август 1952) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|3
|5
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || Симон
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1985. || -{Christophoros}- || Озновец
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || /
|-
| 1988. || Бронзова спирала (ТВ серија)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Цељани